Внеочередные выборы Губернатора Красноярского края состоялись 8 сентября 2002 года. По результатам голосования победу одержал Александр Хлопонин.

Предыстория 
С 5 июня 1998 года должность губернатора Красноярского края занимал Александр Лебедь. 28 апреля 2002 года Лебедь погиб в авиакатастрофе. В связи с гибелью бывшего губернатора, полномочия временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края взял на себя Николай Ашлапов до проведения новых губернаторских выборов в сентябре 2002 года в Красноярском крае.

Кандидаты 
Всего подали документы 32 человека, 16 из них были зарегистрированы. Позже губернатор Хакасии и брат покойного губернатора Алексей Лебедь снял свою кандидатуру по собственному желанию, ещё один кандидат снят по решению суда. Таким образом, в выборах участвовало 14 человек.

Результаты выборов 
Выборы проходили в два тура. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50 % голосов избирателей. В первом туре по количеству проголосовавших избирателей победил Александр Усс, набрав 27,6 % голосов избирателей, на втором месте оказался Александр Хлопонин, получивший поддержку 25,3 % голосов избирателей. Сергей Глазьев и Пётр Пимашков набрали меньше количество голосов и не прошли во второй тур.

Попытка отмены результатов 
29 сентября Избирком Красноярского края признал результаты выборов недействительными и постановил назначить новые выборы на 2 марта 2003 года, мотивировав своё решение допущенными нарушениями и тем, что 222 650 избирателей Глазьева было введено в заблуждение по поводу поддержки им Александра Хлопонина. По мнению избиркома это не позволило с достоверностью установить результаты выборов. Победивший кандидат Хлопонин оспорил это решение, и 1 октября краевой суд постановил отменить его. 3 октября президент России Владимир Путин назначил Хлопонина исполняющим обязанности губернатора. В итоге, ЦИК признал Александра Хлопонина избранным губернатором, позже с этим решением согласился и краевой избирком.

Примечания

Ссылки 
 Выборы на сайте ЦИК
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 8 СЕНТЯБРЯ 2002 ГОДА
 Красноярский избирком признал выборы губернатора состоявшимися
 Выборы Губернатора Красноярского края / Выборы Губернатора Красноярского края. 2002 год
 

2002 год в Красноярском крае
Выборы в Красноярском крае
Выборы 2002 года в России
Красноярский край
Сентябрь 2002 года